FCO (Foreign and Commonwealth Office) – departament rządu brytyjskiego odpowiedzialny za sprawy zagraniczne
 FCO – kod IATA portu lotniczego Rzym-Fiumicino